Neale est un nom propre qui peut désigner :

comme patronyme 
Alfred Earle "Greasy" Neale (1891-1973), un entraîneur de football américain ;
Jonathan Neale (né en 1962), un ingénieur et homme d'affaires britannique ;
Leah Neale (née en 1999), une nageuse australienne ;
Leonard Neale (1747-1817), un prêtre jésuite américain, 2è archevêque de Baltimore ;
Stephen Neale (né en 1958), un philosophe et linguiste anglais ;
Tom Neale [Thomas Francis] (1902–1977), un explorateur new-zélandais ;
William Neale Lockington (1840-1902), un zoologiste britannique ;
William Neale (1857-1939), un médecin et explorateur britannique ;
Zora Neale Hurston (1891–1960), une écrivaine et anthropologue afro-américaine ;

Comme prénom 
Neale Cooper (né en 1963), un footballeur puis entraîneur écossais ;
Neale Donald Walsch (né en 1943), un animateur de radio, et écrivain américain ;

Voir aussi 

  ;
  ;
  ;
 .

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom
Patronyme anglais